Île flottante peut faire référence à :
 l'île flottante est un dessert à base de crème anglaise et de blanc d'œuf montés en neige 
 une île flottante, un type d'île.